A sündisznó gyalogstruktúra a sakkban, amelyet általában sötét használ, és több megnyitásban is előállhat. 

Sötét lecseréli c5-ön álló gyalogját világos d4-gyalogjára, majd gyalogokat helyez az a6, b6, d6 és e6 mezőkre. Ezek képezik a sündisznó tüskéit, amelyek mögé sötét felfejleszti erőit.

Tipikusan a futói b7-re és e7-re kerülnek, a huszárok d7-re és f6-ra, a vezér c7-re, a bástyák pedig c8-ra és e8-ra. A bástyák kerülhetnek c8-ra és d8-ra is, így a d8 bástya védheti a d6 gyalogot és későbbi d6-ra húzását, az f6-huszár pedig e8-ra húzható, ha a d6-gyalog további védelemre szorulna. 

Bár sötét állása beszorított, a későbbiekben nagy energiák szabadulhatnak fel, ha b5-re vagy d5-re húzhatja gyalogjait. E két gyaloglépés különösen hatékony lehet, mivel világos általában korábban c4-re és e4-re állított gyalogokat (Maróczy-kötés).

Ha egyszer a sündisznó-formáció felállt, világos reakciójától függően sötétnek számos útja van erői újrarendezéséhez.

Sakkmegnyitások